Чекашо́в — фамилия. Известные носители:

 Чекашов, Анатолий Васильевич (1927—2014) — советский строитель, Герой Социалистического Труда (1957).
 Чекашов, Василий Николаевич (род. 1955) — советский и российский художник, дизайнер, сценограф, поэт, композитор и певец.